Il singolare del torneo di tennis Nottingham Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Sébastien Grosjean che ha battuto in finale Byron Black 7-6 (9-7), 6-3.

Teste di serie

  Cédric Pioline (primo turno)
  Tim Henman (primo turno)
  Fabrice Santoro (secondo turno)
  Sébastien Grosjean (campione)

 Marc Rosset (secondo turno)
 Stefan Koubek (primo turno)
 Roger Federer (primo turno)
 Andrew Ilie (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham Open 2000
ATP Tour 2000